Ла Поза има више значења:

 Ла Поза
 Ла Поза (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Поза, Охо де Агва (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Поза (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Поза, Ел Пуенте (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Поза (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Поза (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Поза (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Поза (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Поза (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Поза (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Поза (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Поза (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Поза (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Поза, Ел Парке (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Поза (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Поза (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Поза (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Поза (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Поза, Ла Улерија (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Поза (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Поза (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Поза (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Поза (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Поза (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Поза (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Поза (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Поза (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику